Sparkassenzeitung heißen:

 Sparkassenzeitung (Deutschland), Nachrichten für die deutsche Sparkassen-Finanzgruppe
 Österreichische Sparkassen-Zeitung, Fachmagazin des Österreichischen Sparkassenverbandes